«Золотые рыбки» — короткометражный фантастический фильм 1981 года. Выпущен в составе пятого выпуска киноальманаха «Молодость».
Фильм снят по рассказу Кира Булычева «Поступили в продажу золотые рыбки» цикла «Великий Гусляр». В фильме в роли Великого Гусляра выступил город Калуга.

Всего Александр Майоров снял два фильма по Гуслярским рассказам — «Золотые рыбки» и «Шанс», оба в Калуге. Кир Булычёв считал фильм лучшей экранизацией своих произведений.

Сюжет 
Маленький городок Великий Гусляр. Неожиданно в местном зоомагазине начинают продавать золотых рыбок. Вскоре выясняется, что рыбки волшебные и способны выполнить три желания своего хозяина.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Майоров, Кир Булычёв
 Режиссёр: Александр Майоров
 Оператор-постановщик: Георгий Рерберг
 Композитор: Михаил Броннер
 Художник-постановщик: Владимир Аронин
 Звукооператор: В. Шарун
 Дирижёр: А. Петухов

Цензура 
Фильм не выходил на экраны в период антиалкогольной кампании, поскольку одним из желаний жителей Гусляра было заполучить неограниченное количество алкоголя.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Золотые рыбки Мир фантастики 5, 2014. 

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Короткометражные фильмы СССР 1981 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Фантастические фильмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке
Великий Гусляр
Цензура в советском кинематографе